Kilty ist der Familienname folgender Personen:

 Dovilė Kilty (* 1993), litauische Leichtathletin Weit- und Dreispringerin
 Jerome Kilty (1922–2012), US-amerikanischer Schauspieler und Autor
 Richard Kilty (* 1989), britischer Sprinter